Rugby Challenge 3 es un videojuego de rugby, desarrollado por Wicked Witch Software y publicado por Tru Blue Entertainment. Este es el tercer juego de la serie Rugby Challenge, y secuela de Rugby Challenge 2, ambos desarrollados por Sidhe. Rugby Challenge 3 fue lanzado para la PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y más tarde para Microsoft Windows el 24 de junio de 2016.

Rugby Challenge 3 es el primer videojuego de la serie que incluye el rugby 7, una variante del rugby union. También es el primero de la serie que incluye una licencia de los equipos que conforman el Sanzaar (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y Argentina). Sin embargo, no incluye competiciones como el Top 14 o el Pro12.

El juego cuenta con textos en español, y voces en inglés y francés.

Novedades 
 Gráficos nítidos de nueva generación. Mayor resolución y texturas. 
 Comentarios de Grant Nisbett y Justin Marshall, en la edición inglesa, y de Eric Bayle y Thomas Lombard para la versión francesa. 
 Licencia SANZAAR completa. Siendo la primera vez en el Rugby Challenge que el oficial completo Super Rugby se podrá jugar en lugar del genérico Super 15. 
 Únete a un club como novato y trabaja en tu carrera a lo largo de más de 13 temporadas. 
 FanHub crea, edita y comparte en línea los jugadores y los equipos. 
 Licencia oficial de las selecciones de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina e Inglaterra. 
 Además de la licencia completa del Super Rugby, el juego cuenta con la licencia de la Currie Cup de Sudáfrica, el National Rugby Championship de Australia y la ITM Cup de Nueva Zelanda.
 El juego cuenta con 11 competiciones oficiales, pero varias sin licencia como el Top 14, el Pro D2, el Guinness Pro 12 o el 6 Naciones entre otros. 
 La modalidad Rugby Sevens llega por primera vez a la saga Rugby Challenge.

Competiciones 
Las competiciones incluidas en el juego son:

Selecciones Nacionales

Rugby 15

África 
 Kenia

 Namibia

 Sudáfrica

 Zimbabue

América 
 Canadá

 Estados Unidos

 Argentina

 Brasil

 Chile

 Uruguay

Asia 
 Georgia

 Japón

Europa 
 Bélgica

 Escocia

 España

 Francia

 Gales

 Inglaterra

 Irlanda

 Italia

 Portugal

 Rumanía

 Rusia

Oceanía 
 Australia

 Fiyi

 Nueva Zelanda

 Samoa

 Tonga

Rugby 7

África 
 Kenia

 Sudáfrica

América 
 Canadá

 Estados Unidos

 Argentina

Asia 
 Japón

Europa 
 Escocia

 Francia

 Gales

 Inglaterra

 Portugal

Oceanía 
 Australia

 Fiyi

 Nueva Zelanda

 Samoa

 Samoa Americana

Estadios

Reales

Ficticios 

  
 French Division 1 Stadium  
 French Division 2 Stadium

  Otros
 Oceanic Park
 WWS Stadium
 Castle Park

Enlaces externos 
Hes.net
Store.steampowered.com

Videojuegos para PlayStation 3
Videojuegos para PlayStation 4
Videojuegos para Xbox 360
Videojuegos para Xbox One
Videojuegos de rugby
Videojuegos ambientados en el Reino Unido